Keeper bezeichnet: 
 einen Torwart
 einen aus der Vorsaison mitgenommenen Spieler beim Fantasy Football
 Keeper (Film), Film von Guillaume Senez aus dem Jahr 2015

Keeper ist der Familienname folgender Personen:
 Joe Keeper (1886–1971), kanadischer Langläufer
 Tina Keeper (* 1962), kanadische Schauspielerin, Politikerin und Sozialaktivistin

Siehe auch:
 Barkeeper, Beruf in der Gastronomie
 Kiper, Begriffsklärung
 Lock-Keeper, Technik in der IT-Sicherheit
 The Keeper, Begriffsklärung
 Wicket-Keeper, Spieler der Feldmannschaft im Cricket